Городское поселение Поварово — упразднённое муниципальное образование в Солнечногорском муниципальном районе Московской области.

Крупнейший населённый пункт и административный центр — дачный посёлок Поварово.

Граничит с городским поселением Андреевка, Соколовским и Пешковским сельскими поселениями.

Площадь территории городского поселения составляет 5427 га (54,27 км²).

Глава городского поселения — Тихомиров Андрей Викторович. Адрес администрации: 141540, Московская область, Солнечногорский район, посёлок Поварово, улица Мехлесхоза, дом 2.

История 
Городское поселение Поварово было образовано в соответствии с законом Московской области от 21 января 2005 года , в его состав вошли населённые пункты Кировского, Пешковского и Соколовского сельских округов, а постановлением губернатора Московской области от 29 ноября 2006 года  сельские округа были исключены из учётных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области в соответствии с Законом Московской области  «О внесении изменений в Закон Московской области „Об административно-территориальном устройстве Московской области“».

Решениями Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от 12 июля 2007 года № 81/27 был утверждён герб городского поселения, а № 83/27 — флаг.

Законом Московской области № 246/2018-ОЗ от 28 декабря 2018 года, с 9 января 2019 года все городские и сельские поселения Солнечногорского муниципального района были упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование городской округ Солнечногорск

Население

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входят дачный посёлок Поварово и 9 населённых пунктов упразднённых Кировского, Пешковского и Соколовского сельских округов:

Примечания

Ссылки 
 Администрация городского поселения

Упразднённые городские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Солнечногорского района
Городские поселения, упразднённые в 2019 году